Instrument (von lateinisch instrumentum), dazu der Sammelbegriff Instrumentarium, steht für:
 Werkzeug
 Musikinstrument, ein Gerät zur Erzeugung von Klängen
 Messgerät, Gerät zur Bestimmung geometrischer oder physikalischer Größen
 Messinstrument (Empirie), ein Mittel um sozialwissenschaftliche Beobachtungen in Messwerte zu überführen (z. B. Fragebogen)
 in der Rechtsgeschichte das Notariatsinstrument, eine Urkundenart
Finanzinstrument, ein Rechtsbegriff im Finanzwesen

Instrumentarium steht für:
 Instrumentarium (Museum), Museum in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mathematisches Instrument
 Medizinische Instrumente
 Chirurgisches Instrument
 Instruments
 Law of the Instrument